Wierśnie – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Wierśnie – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby